Eichenhofen ist der Ortsname von

 Eichenhofen (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Günzburg, Bayern
 Eichenhofen (Seubersdorf in der Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Seubersdorf i.d.OPf., Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern